Брахими́ () — алжирская и албанская фамилия:
 Брахими, Абдельхамид (1936—2021) — премьер-министр Алжира.
 Брахими, Биллаль (род. 2000) — алжирский футболист.
 Брахими, Джемаль (1918—1983) — албанский антикоммунистический повстанец.
 Брахими, Лахдар (род. 1934) — министр иностранных дел Алжира и спецпредставитель Генсекретаря ООН.
 Брахими, Малек — французский актёр.
 Брахими, Мергим (род. 1992) — косоварско-швейцарский футболист.
 Брахими, Мохамед (род. 1998) — французский футболист.
 Брахими, Самир (род. 1990) — алжирский боксёр.
 Брахими, Фарес — французский футболист.
 Брахими, Фаузи — французский актёр.
 Брахими, Ясин (род. 1990) — алжирский футболист.